Puerto Santander puede referirse a:

 Puerto Santander, municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander;
 Puerto Santander, corregimiento departamental colombiano ubicado en el departamento de Amazonas;
 Puerto de Santander, el puerto de la ciudad española de Santander.